Le nom John Hore est porté par les personnes suivantes :
 John Hore (1690–1762), un ingénieur anglais ;
 John Hore (1907-1979), un joueur néo-zélandais de rugby à XV.